Мласкавець (Valerianella) — рід рослин родини жимолостевих (Caprifoliaceae). Рід згідно з Plants of the World Online містить 31 вид з Північної й Північно-Східної Африки, Південної Європи, Західної й Центрально-Західної Азії.

Види 

 Valerianella abyssinica Fresen.
 Valerianella adylovii M.N.Abdull.
 Valerianella aksaensis M.N.Abdull.
 Valerianella amblyotis Fisch. & C.A.Mey. ex Hohen.
 Valerianella anodon Lincz.
 Valerianella antilibanotica Rech.f.
 Valerianella balansae V.A.Matthews
 Valerianella chlorodonta Coss. & Durieu
 Valerianella chlorostephana Boiss. & Balansa
 Valerianella corniculata C.A.Mey.
 Valerianella cymbaecarpa C.A.Mey.
 Valerianella dactylophylla Boiss. & Hohen.
 Valerianella deserticola Hadač
 Valerianella falconida Shvedtsch.
 Valerianella glomerata Boiss. & Balansa
 Valerianella kulabensis Lipsky ex Lincz.
 Valerianella leiocarpa (K.Koch) Kuntze
 Valerianella leptocarpa Pomel
 Valerianella multidentata Loscos & J.Pardo
 Valerianella muricata (Steven ex M.Bieb.) W.H.Baxter (мласкавець голчастий)
 Valerianella orientalis (Schltdl.) Boiss. & Balansa
 Valerianella ovczinnikovii Sharipova
 Valerianella petrovichii Asch.
 Valerianella platycarpa Trautv.
 Valerianella pomelii Batt.
 Valerianella stephanodon Coss. & Durieu
 Valerianella triceras Bornm.
 Valerianella turcica Doğru-Koca & G.Zare
 Valerianella turkestanica Regel & Schmalh.
 Valerianella varzobica Sharipova
 Valerianella vvedenskyi Lincz.

Примітки 

Роди рослин
Жимолостеві